KHIL steht für:
 KHIL (Radiostation), US-amerikanische Radiostation
 Bahnhof Hillesheim (Eifel) (DS100-Code)

Khil steht für:
 Khil, Vorname sowie Familienname, Namensträger siehe dort

Abkürzung